Геннадий Лебедев:
 Лебедев, Геннадий Андреевич (1951—2020) — советский и российский тренер по борьбе.
 Лебедев, Геннадий Викторович (1957—2004) — российский политик и экономист.
 Лебедев, Геннадий Сергеевич (1922—1999) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Геннадий Степанович (1912—1999) — Герой Советского Союза.
 
 Лебедев, Геннадий Юрьевич (род. 1969) — советский и российский хоккеист.